«Моя красотка» () — кинофильм. Снят в 1991, однако вышел 2 сентября 1994.

Сюжет 
Фильм о жизни американских подростков конца 60-х. Фильм показывает их жизнь одну ночь и один день. Их переживание, споры. Фильм о дружбе молодых людей.

В ролях 
 Дермот Малруни — Пират
 Рик Шродер — Стик
 Келли Уильямс — Sunshine
 Ноа Уайли — Майкл Финнеган
 Джилл Шелен — Бабетта
 Кристин Минтер — Трейси
 Люси Дикинс — Мэри Бет
 Кеннет Рэнсом — Кальвин
 Сеймур Кэссел — Поп
 Пол Глисон — мистер Бартон
 Фредерик Коффин — мистер Маран
 Джанет МакЛахлан — Лотти
 Эндрю Робинсон — Фрэнк
 Хамбл Харв Миллер — The Beard
 Шон Гринблатт — Морриси

Интересные факты 
 Слоган фильма «It was the summer of '65. Rock 'n' roll was alive. And the future of this country went looking for America.»
 Фильм полностью провалился в прокате
 В русском варианте перевод А вот и моя крошка

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы Orion Pictures